Non per soldi... ma per denaro (The Fortune Cookie) – film del 1966 diretto da Billy Wilder
 Fortune Cookie – film del 2016 diretto da Rob Pallatina
 Fortune Cookies – album di Alana Davis del 2001
 Fortune Cookie – singolo di Emma Bale del 2015
 Fortune Cookie – romanzo di Bryce Courtenay del 2010